La edición 110.º del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 24 de junio y el 7 de julio de 1996 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.

Tanto el cuadro individual masculino como el femenino lo iniciaron 128 tenistas que se repartirían en premios una dotación económica de 3.392.408 dólares

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el holandés  Richard Krajicek  logrando el único título que lograría en un torneo del Gran Slam al imponerse en la final al estadounidense Malivai Washington.

En la competición individual femenina la victoria fue para la alemana  Steffi Graf logrando el séptimo y último de los triunfos que obtendría en Wimbledon al imponerse a la española Arantxa Sánchez Vicario.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Campeonato de Wimbledon
 Grand Slam

Enlaces externos 
 Wimbledon (Web official)

Campeonato de Wimbledon 1996